Die Eckerd Tennis Open 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Tampa. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 16. bis 22. April 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Tampa